«Anjunabeats Volume Three» — третій альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок Anjunabeats Volume. Випущений у 2005 році.

Список композицій 
 Yilmaz Altanhan — Eighties (Özgür Can Remix)
 David West featuring Andreas Hermansson — Larry Mountains 54
 Above & Beyond vs. Енді Мур — Air For Life (Airwave Mix)
 OceanLab — Sirens Of The Sea (Kyau vs. Albert Vocal Mix)
 Smith & Pledger presents Aspekt — Hijack
 Alt+F4 — Alt+F4
 Smith & Pledger — Northern Lights
 Carrie Skipper — Time Goes By (Super8 Deep Mix)
 Super8 + DJ Tab — First Aid (Perry O'Neil Mix)
 Lucas & Beltram — Trust Me
 Mike Koglin vs. Jono Grant — Sequential
 Above & Beyond presents Tranquility Base — Getting Away
 Aalto — Resolution
 Kyau vs. Albert — Made Of Sun (KvA Volume Three Mix)

Посилання 
 Above & Beyond - Anjunabeats Volume Three  на сайті Discogs

Музичні альбоми 2005
Альбоми Above & Beyond